Air Alpes — французская авиакомпания, занимавшаяся перевозкой пассажиров в районе Альп. Существовала в 1961—1981 годах, пока не была куплена авиакомпанией ТАТ.

История 
Авиакомпания была основана в 1961 году. Первым самолётом стал Pilatus PC-6. Со временем компания стала разрастаться, увеличивая свой флот. В 1981 была куплена авиакомпанией ТАТ.

Фотогалерея 

Авиакомпании по алфавиту
Упразднённые авиакомпании Франции
Авиакомпании, основанные в 1961 году
Авиакомпании, упразднённые в 1981 году